Tetiva je lahko:
 tetiva (matematika)
 tetiva (mišica) (Ahilova tetiva)
 tetiva (lok)